Saint-Bresson puede referirse a: 

 Saint-Bresson, comuna francesa situada en Gard.
 Saint-Bresson, comuna francesa situada en Alto Saona.